El Lópezobradorismo, morenismo o simplemente Obradorismo es un movimiento político mexicano surgido a partir del año 2000 en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador y algunos de sus colaboradores. Este movimiento ha logrado importantes avances en la escena política mexicana, obteniendo la presidencia de la República en las Elecciones federales de México de 2018. El Obradorismo se caracteriza por su enfoque en la justicia social, la lucha contra la corrupción y la búsqueda de una mayor participación ciudadana en el proceso político.

En su forma partidaria se organizó primero en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) donde ocupó diferentes cargos públicos y partidarios. Sin embargo, en 2012, López Obrador abandonó el PRD y fundó el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), con el objetivo de construir una nueva fuerza política que fuera más cercana a las demandas y necesidades de la sociedad mexicana. Desde entonces, MORENA ha sido la principal fuerza política del Obradorismo, y ha impulsado diversas reformas y cambios en el ámbito político y social del país. Otros partidos como el Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social y Partido Encuentro Solidario han sido los aliados políticos más cercanos de MORENA, colaborando en iniciativas políticas y sociales. El movimiento obradorista es plural y heterogéneo, y cuenta con la participación de diferentes organizaciones y colectivos que comparten su visión de cambio y transformación social.

Desde que llegó al poder en 2018, el gobierno de López Obrador ha impulsado políticas públicas que reflejan esta visión, incluyendo la creación de programas sociales para apoyar a los grupos más vulnerables de la sociedad, la eliminación de privilegios fiscales para los ricos, la reforma educativa, el apoyo a la industria nacional y la defensa de la soberanía energética del país. Además, el Obradorismo se acerca a la ideología de la izquierda latinoamericana y tiene simpatías con el socialismo y la justicia social. También se caracteriza por una fuerte crítica al neoliberalismo y la globalización económica, así como por una visión de la política como un instrumento para lograr la transformación social y la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Discurso 
Los discursos y las propuestas políticas se basan en la idea de que el gobierno debe ser responsable de proporcionar una vida digna para todos los ciudadanos, y que esto implica una redistribución de la riqueza y el poder económico. El obradorismo también se enfoca en el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y el fortalecimiento de la democracia o implementación de una Democracia directa.

Historia

Origen 

El movimiento obradorista comenzó a organizarse en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde López Obrador ocupó los cargos de: presidente estatal del PRD en Tabasco, candidato a la gobernura del Estado de Tabasco, Presidente nacional del PRD y Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Durante su gobierno en la Ciudad de México, López Obrador implementó una serie de políticas sociales y económicas que buscaron mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la ciudad, como la construcción de hospitales, la creación de programas sociales para madres solteras y adultos mayores, así como la reducción del costo del transporte público y la fundación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias a estas medidas Obrador se convirtió en una figura popular.

Desafuero 

El 9 de noviembre de 2000, el gobierno del Distrito Federal —encabezado por Rosario Robles— decretó la expropiación de una parte del predio El Encino, ubicado en el distrito financiero de Santa Fe, delegación Cuajimalpa, propiedad de Federico Escobedo y de la empresa Promotora Internacional Santa Fe para construir una ampliación a las avenidas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández, a fin de facilitar el acceso al hospital ABC y a la Unidad Cuajimalpa (UAM-C) de la Universidad Autónoma Metropolitana.​ En marzo de 2001, durante el mandato de López Obrador, la empresa interpuso un amparo en contra de la construcción de la vialidad y demandó al gobierno del Distrito Federal por la expropiación del predio. Ese mes, el juez Álvaro Tovilla León ordenó al gobierno de la capital detener los trabajos de construcción, sin embargo, el 17 de agosto Escobedo interpuso una denuncia por el incumplimiento de la orden judicial, por lo que el juez reiteró la orden de cancelar la construcción el 30 de agosto y el 13 de febrero de 2003 solicitó que se retirara de la maquinaria de construcción presente en el predio. El gobierno del Distrito Federal respondió afirmando que había dejado la obra desde la primera orden judicial y en ningún momento había continuado con la construcción de la vialidad.​​

En 2004 la Procuraduría General de la República (PGR) utilizó su facultad de atracción para encargarse del caso, acusó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, de desacato a una orden judicial y el 18 de mayo solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia para determinar si el gobernante capitalino debía perder su fuero —figura jurídica que establece que algunos gobernantes no pueden ser sometidos a juicio a fin de que el proceso penal no les impida ejercer su encargo público—.​ El 3 de junio el gobierno del Distrito Federal recibió la notificación del caso, del 7 de julio al 6 de agosto se realizó el ofrecimiento de pruebas de ambas partes y del 22 de septiembre al 1 de febrero de 2005 se realizó el desahogo de pruebas.​

El proceso de desafuero duró varios meses y generó una gran controversia en todo el país. Los partidarios de López Obrador argumentaron que el proceso tenía motivaciones políticas y que era una forma de intentar silenciar a un líder de la oposición. Por otro lado, sus detractores afirmaban que el desacato a una orden judicial era una falta grave y que el político debía ser juzgado como cualquier ciudadano.

Finalmente, en abril de 2005, la Cámara de Diputados votó a favor del desafuero de López Obrador. Sin embargo, el político logró impugnar la decisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente decidió anular el proceso y permitir que López Obrador continuara en su cargo como jefe de gobierno.

El desafuero de López Obrador fue un momento crucial en la historia del Obradorismo, ya que fortaleció la imagen de López Obrador como un líder comprometido con la justicia social. Además, el incidente generó una gran cantidad de simpatizantes y defensores del político en todo el país, que se sintieron indignados por lo que percibieron como una persecución política. En este sentido, el desafuero sirvió para consolidar la base de apoyo del Obradorismo en México y contribuyó a su crecimiento como movimiento político en el país.

Elecciones federales de México del 2006 

En 2006, López Obrador fue candidato a la presidencia de México por la coalición de izquierda "Por el Bien de Todos", integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia. Tras el anuncio de los resultados electorales, López Obrador y sus seguidores denunciaron fraude y convocaron a protestas y manifestaciones en todo el país, exigiendo la revisión de los votos y la anulación de la elección. La situación se tensó aún más cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró a Calderón como ganador de la elección, lo que fue interpretado por los seguidores de López Obrador como un golpe a la democracia y a la voluntad popular. Este episodio tuvo un gran impacto en la historia del movimiento, ya que consolidó su imagen como un movimiento crítico del sistema político y del establishment mexicano.

Elecciones federales del 2012 

En las elecciones presidenciales de México de 2012, Andrés Manuel López Obrador se presentó como candidato por segunda vez por el Movimiento Progresista, conformado por una coalición de partidos de izquierda. En esta ocasión, su principal oponente fue el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto.

Durante la campaña, López Obrador enfatizó en temas como la justicia social, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos. También criticó la política económica neoliberal y promovió una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. La elección estuvo marcada por acusaciones de irregularidades y fraude electoral. Después de la votación, López Obrador se negó a reconocer los resultados y convocó a una manifestación en la Ciudad de México para exigir una revisión de los votos. La protesta, conocida como el "Movimiento #YoSoy132", también fue apoyada por jóvenes estudiantes y otros sectores de la sociedad civil. 

Tras la derrota sufrida, Obrador abandona el PRD y funda el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), con el objetivo de construir una nueva fuerza política que fuera más cercana a las demandas y necesidades de la sociedad mexicana. Desde entonces, MORENA se convirtió en la principal fuerza política del Obradorismo.

Elecciones federales de México de 2015 

En las elecciones federales de 2015 Morena alcanzó poco más del 8% de la votación, colocándose como cuarta fuerza política nacional. Ganó 14 distritos de mayoría y 21 diputaciones por el principio de representación proporcional, lo que le da 35 diputados federales para el periodo de 2015 y consiguiendo 15 más para el 2018. Logró también ganar 18 distritos electorales de la Ciudad de México, convirtiéndose con ello en la primera fuerza de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el mismo período.​​

Elecciones federales de México de 2018 

A finales noviembre de 2017, los dirigentes de Morena y Partido Encuentro Social (PES) anunciaron que estaban en pláticas para formar una posible alianza. Hugo Eric Flores, presidente del PES, afirmó «tenemos dos opciones, ir solos o con Morena». Al día siguiente el partido formalizó una coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES) bajo el nombre «Juntos Haremos Historia», siendo López Obrador precandidato de los tres partidos.

El 14 de diciembre, en su primer acto de precampaña, Andrés Manuel presentó su propuesta de gabinete de Estado en caso de ganar la presidencia. Su proposición estaba integrada por ocho hombres y ocho mujeres, entre ellos la exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, el diplomático Héctor Vasconcelos, la académica Irma Eréndira Sandoval, el exsecretario de Turismo de la Ciudad de México Miguel Torruco Marqués y el exsecretario de Gobernación y Desarrollo Social durante el gobierno de Ernesto Zedillo, Esteban Moctezuma Barragán.

Bajo la bandera de su nuevo partido político, Morena, López Obrador logró obtener el 53.19% de los votos, lo que lo convirtió en el presidente electo de México. El triunfo de Obrador en las elecciones de 2018 se debió a diversos factores, entre ellos el descontento generalizado de la población con la corrupción y la violencia en el país, así como su promesa de llevar a cabo un cambio radical en la forma en que se maneja el país. Durante su campaña, López Obrador hizo hincapié en la necesidad de luchar contra la corrupción y la desigualdad económica, y prometió medidas como la cancelación de la Reforma educativa, la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México y el aumento del salario mínimo.

El triunfo de López Obrador y el surgimiento de Morena como una fuerza política dominante en el país también marcaron el final de un ciclo político en México. Después de casi un siglo de dominio político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y más de una década de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN), la victoria de López Obrador representó un cambio significativo en la política mexicana.

Elecciones federales de México del 2021 

Las elecciones federales de México en 2021 representaron una importante prueba para el obradorismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador se mantuvo como figura central de la coalición Juntos Haremos Historia, que incluía a su partido, Morena, El Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista. Sin embargo, la coalición perdió terreno en la Cámara de Diputados, donde obtuvo una mayoría relativa con el 42.5% de los votos, lo que se tradujo en 197 escaños de los 500 que conforman la cámara.

Estos resultados sugieren que, aunque el obradorismo sigue siendo una fuerza política más importante en México, su capacidad para movilizar a los votantes y mantener el apoyo popular no es invencible. Además, la oposición, incluyendo al Partido Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional, obtuvo importantes victorias en algunas regiones, lo que podría indicar un creciente descontento con la agenda de López Obrador y su gobierno.

Ideología o doctrina 

El obradorismo se considera una corriente política progresista, enfocandose en la defensa de los derechos de los trabajadores y los séctores más vulnerables de la sociedad. Algunos de sus principios son: 

 Nacionalismo: promueve la soberanía e independencia económica, energética y política de México, defendiendo el desarrollo de la economía nacional y la nacionalización de recursos naturales estratégicos del país.
 Justicia social: busca reducir la desigualdad social, fomentando la redistribución de la riqueza y la inclusión social. También se enfoca en la defensa de los derechos humanos y la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.
 Democracia participativa: propone una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, impulsando la creación de espacios de participación ciudadana, como asambleas populares, referendos, plebiscitos y consultas ciudadanas.
 Combate a la corrupción: defiende la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, y busca erradicar la corrupción en todas las esferas del gobierno.
 Reformismo: plantea la necesidad de una reforma profunda del Estado para hacerlo más eficiente y capaz de responder a las demandas de la sociedad, buscando reducir la burocracia y la corrupción en la administración pública.
 Descentralización y autonomía local: el obradorismo busca promover la descentralización y la autonomía local, permitiendo que las comunidades y los municipios tengan un mayor control sobre sus propios asuntos y recursos. Propone la creación de espacios de participación ciudadana y la construcción de un Estado más cercano y accesible a la población.
 Militarismo: desde su llegada al poder en 2018, López Obrador ha tomado una serie de medidas que han reforzado el papel de las fuerzas armadas en la seguridad y en la gestión de políticas públicas. Por ejemplo, se creó la Guardia Nacional de México, que está compuesta en su mayoría por militares y tiene como objetivo principal combatir la inseguridad en el país. Asimismo, el gobierno ha dado un mayor papel a los militares en la construcción y gestión de obras públicas, como el aeropuerto de Santa Lucía. Algunos críticos han señalado que estas medidas están llevando a una militarización del país y a una mayor presencia de los militares en la vida cotidiana de los ciudadanos. Además, han señalado que la Guardia Nacional ha sido señalada por violaciones a los derechos humanos en su actuación en diversos eventos, como la represión de migrantes en la frontera sur de México.
 Antineoliberalismo: mientras el neoliberalismo promueve una economía basada en el libre mercado, el obradorismo propone una economía más regulada y dirigida por el Estado. El obradorismo propone una política monetaria expansiva para estimular la economía. Asimismo López Obrador suele ser muy crítico con gobiernos antecesores que han tenido posturas más liberales.

 Estado del bienestar: promueve un modelo económico en el que el nivel de vida de la gente debe ser el indicador principal de una economía productiva, no especulativa, para que haya industrias, consumo, mercado, crecimiento, distribución equitativa de la riqueza y bienestar creciente. Muchas de las medidas en busca del estado de bienestar están estrechamiente relacionadas con el asistencialismo.

Otros aspectos del obradorismo son la oposición a los alimento transgénicos, posturas ambiguas sobre temas como la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario

Política de seguridad 
El Obradorismo ha implementado una política de seguridad pública enfocada en la prevención del delito y la atención a las causas sociales que lo generan. Para ello, ha propuesto una serie de medidas, entre las que se encuentran:

 La creación de la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública con un enfoque en la protección de los derechos humanos y la legalidad.
 La implementación de programas sociales y de desarrollo económico en las zonas más vulnerables del país para atender las causas estructurales de la delincuencia.
 La revisión y eventual eliminación de políticas de seguridad anteriores, como la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por el gobierno anterior.

No obstante, la política de seguridad pública del Obradorismo también ha sido criticada por algunos sectores, que la consideran insuficiente para enfrentar la violencia y la inseguridad que afectan al país. Además, ha habido denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad.

Proyecto educativo 
El proyecto educativo del obradorismo en México se enfoca en la transformación del sistema educativo, desde la educación básica hasta la educación superior, con el objetivo de garantizar el acceso universal a la educación y mejorar la calidad de la misma.

Además, el obradorismo ha promovido una reforma educativa que busca poner fin a la evaluación docente punitiva, revalorar la figura del maestro, fomentar la educación integral y el desarrollo de habilidades socioemocionales, y promover la educación inclusiva y la igualdad de oportunidades.

También se ha buscado fortalecer la educación superior pública, mediante el aumento de presupuesto, la ampliación de la oferta académica y la creación de nuevas universidades.

Ideólogos del Obradorismo

Andrés Manuel López Obrador 
Los discursos, actos y obra de gobierno de AMLO constituyen una fuente de primera importancia para la doctrina obradorista. Además de sus políticas en curso.

Enrique Dussel Peters 
Dussel ha sido un defensor de la justicia social y la lucha contra la desigualdad, y ha respaldado las políticas y la retórica del presidente López Obrador en estas áreas. Ha sido crítico de las políticas neoliberales y ha abogado por una mayor redistribución de la riqueza y el poder en México y en el mundo.

Además, Dussel ha trabajado en el desarrollo de un pensamiento ético-político que reconozca la importancia de las perspectivas indígenas y la diversidad cultural en la construcción de una sociedad justa e inclusiva. Ha abogado por una ética del cuidado y la responsabilidad hacia los demás y hacia el medio ambiente, y ha argumentado que estas preocupaciones deben estar en el centro de cualquier proyecto político de transformación social.

José Agustín Ortiz Pinchetti 
Si bien Ortiz Pinchetti no es considerado uno de los ideólogos fundadores del obradorismo, sí ha tenido una importante participación en la formulación y ejecución de las políticas públicas del gobierno actual, particularmente en el ámbito educativo. En este sentido, ha sido un promotor de la reforma educativa y ha impulsado la creación de nuevos programas y estrategias para mejorar la calidad de la educación en México.

Se le atribuye haber sido uno de los principales arquitectos de la estrategia electoral de López Obrador en 2018, así como de la elaboración de su proyecto de gobierno. Ortiz Pinchetti es conocido por su formación en teoría política y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la justicia social, lo que lo sitúa en el espectro político de la izquierda.

Paco Ignacio Taibo II 
Es considerado como un ideólogo del obradorismo debido a su cercanía con el presidente López Obrador y su participación activa en la política mexicana. Taibo II es un escritor, historiador y activista político mexicano, conocido por sus obras que abordan la historia de México y por su militancia en movimientos de izquierda.

En los últimos años, Taibo II ha participado activamente en la política como promotor de la candidatura de López Obrador a la presidencia de México en 2018 y ha sido designado por el mismo presidente como director del Fondo de Cultura Económica (FCE), una de las instituciones culturales más importantes de México.

En su obra literaria y en sus discursos políticos, Taibo II ha abogado por la justicia social, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos de los trabajadores y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Marcelo Ebrard 
Marcelo Ebrard es considerado uno de los principales políticos del obradorismo y ha sido cercano al presidente López Obrador desde hace muchos años. Como exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Ebrard implementó políticas sociales y económicas que se han convertido en pilares del obradorismo, como la construcción de viviendas populares, el fortalecimiento del sistema de salud y la promoción de políticas ambientales y culturales. También ha sido un defensor de la integración regional y de la cooperación entre los países de América Latina. En cuanto a su ideología, Ebrard se identifica como un progresista de izquierda y ha defendido la necesidad de reformas estructurales para combatir la desigualdad y la pobreza.

Posicionamiento Internacional 
El posicionamiento internacional del obradorismo ha sido ampliamente debatido y discutido. Algunos analistas políticos lo describen como un movimiento de izquierda con tintes nacionalistas y antiimperialistas, mientras que otros lo ven como una fuerza populista que ha erosionado las instituciones democráticas y ha debilitado la economía del país.

En cuanto a las relaciones internacionales, el gobierno de López Obrador ha buscado una política de no intervención en los asuntos de otros países, en línea con el legado histórico de la política exterior mexicana. También ha enfatizado la cooperación y la integración regional, particularmente en América Latina, y ha mantenido una relación tensa con los Estados Unidos y España.

A nivel global, el gobierno de López Obrador ha sido crítico de las políticas neoliberales y ha abogado por una mayor regulación y redistribución de la riqueza. También ha defendido los derechos de los migrantes y ha denunciado la política de "tolerancia cero" del gobierno de Trump en la frontera entre México y los Estados Unidos.Sin embargo, ha sido criticado por su postura en relación con los derechos humanos y la libertad de prensa en México, así como por su aparente falta de compromiso en la lucha contra la corrupción.

Símbolos 
El obradorismo cuenta con varios símbolos que representan sus ideas y valores. Algunos de ellos son:

 La figura de Andrés Manuel López Obrador: El presidente de México es el líder más representativo del obradorismo y su imagen es utilizada en múltiples ocasiones para identificar al movimiento.
 El lema "Primero los pobres": Esta frase resume la principal preocupación del obradorismo, que es la lucha contra la pobreza y la desigualdad social.
 El uso de la imagen de héroes de la historia mexicana: El obradorismo ha utilizado la imagen de personajes como Emiliano Zapata, Francisco Villa y Benito Juárez para representar su lucha por la justicia social y la democracia.
 La bandera de México: El obradorismo ha adoptado la bandera de México como símbolo de su compromiso con el país y su gente, así como de su defensa de la soberanía nacional
 El color guinda y el logotipo de la campaña electoral de López Obrador que incluye su nombre y las siglas "MORENA" (Movimiento Regeneración Nacional).

Estos son solo algunos ejemplos de los símbolos del obradorismo, que representan su visión de un México más justo y equitativo.

Críticas 

 Populismo: Algunos críticos han acusado al obradorismo de ser populista, es decir, de promover políticas y retórica que apelan a los deseos y emociones del pueblo sin considerar su viabilidad o factibilidad real.
 Centralización del poder: Otros críticos han señalado la tendencia del gobierno obradorista a centralizar el poder y tomar decisiones sin una amplia consulta o participación de otros sectores políticos y sociales.
 Falta de transparencia: También se ha criticado la falta de transparencia del gobierno obradorista en algunas cuestiones, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y la gestión de la pandemia de COVID-19.
 Falta de compromiso con la democracia: Algunos críticos han acusado al obradorismo de tener una postura ambigua con respecto a la democracia, particularmente en lo que respecta al respeto a las instituciones y la independencia de poderes.
 Políticas económicas: Otros críticos han señalado la falta de claridad en las políticas económicas del gobierno obradorista, así como la falta de incentivos para la inversión y el crecimiento empresarial.
 La cancelación de licitaciones para proyectos de energía renovable en favor de inversiones en la industria petrolera.

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), criticó la propuesta económica del candidato morenista al calificarla de «proteccionista y cerrada». Semanas más tarde, el empresario Carlos Slim defendió el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reprochó la propuesta de López Obrador de cancelarlo y afirmó que los «candidatos no deberían meterse». En respuesta, el candidato se defendió diciendo que se destruirían patrimonios nacionales y que el terreno no era factible por los hundimientos que sufre y por el daño ambiental que podría ocasionar y que el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cerraría por interferencia aérea. Sin embargo, el expresidente priista Enrique Ochoa, calificó sus afirmaciones de «nueva ocurrencia absurda».

El actor Diego Luna se expresó sobre una entrevista que Milenio le hizo al candidato, diciendo «es triste que el candidato de "izquierda" proponga poner a consulta ciudadana los derechos de la comunidad LGBT». López Obrador señaló que es «dirigente de un movimiento amplio, incluyente, donde hay católicos, evangélicos, no creyentes... y que tiene que respetar las opiniones de todos» además dijo que se respetaría la legalidad vigente.

El escritor peruano Mario Vargas Llosa expresó en la presentación de un nuevo libro en abril que López Obrador representa una «democracia populista y demagógica, con recetas que están absolutamente fracasadas en el mundo entero», a lo que el candidato respondió diciendo que esa era «su forma de pensar» y que «no estoy para caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar...». El escritor reiteró sus críticas en una conferencia en mayo y afirmó que la gestión lopezobradorista «podría empujar a México a un desastre», aunque «no a una catástrofe como Venezuela».

Véase también 

 Andrés Manuel López Obrador
 Marcelo Ebrard
 Historia de México
 Morena (partido político)
 Partido del Trabajo
 Claudia Sheinbaum
 Corriente política
 Progresismo

Bibliografía 

 López Obrador, A. M. (1994). Los primeros pasos. Ediciones Era.

 López Obrador, A. M. (1995). La mafia nos robó la presidencia. Grijalbo.

 López Obrador, A. M. (2004). La gran tentación: el petróleo de México. Planeta.

 López Obrador, A. M. (2005). Fobaproa: expediente abierto. Planeta.

 López Obrador, A. M. (2006). La mafia que se adueñó de México... y el 2012. Grijalbo.

 López Obrador, A. M. (2007). La mafia nos robó la elección. Planeta.

 López Obrador, A. M. (2010). La crisis de la democracia en México. Grijalbo.

 López Obrador, A. M. (2012). Neoporfirismo: hoy como ayer. Grijalbo.
 Suárez, L. M. (2019). AMLO: Con los pies en la tierra. Grijalbo.
 Espino, L. A. (2018). López Obrador: El poder del discurso populista. Grijalbo.
 Miguel, P. (2020). Vuelta a la izquierda: La cuarta transformación. Debate.
 Hernández, A. (2019). El traidor: El diario secreto del hijo del Mayo. Grijalbo.
 Schettino, M. (2022). México en el precipicio: El fracaso económico de la 4t.

Referencias 

Ideologías políticas